Це список замків на Кіпрі.

Примітки 

Замки Кіпру